Amplitudemodulatie, een vorm van modulatie gebruikt op de midden-, lange en korte golf
 AM of A.M., oftewel Anno Mundi, een tijdsaanduiding
 AM, voormalige havencode voor vissersschepen met als thuishaven Amsterdam
 Abeille-De Mesmay, een Frans automerk (A.M.)
 Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles, een Belgisch autobusmerk (A.M.)
 assetmanagement, een synoniem van vermogensbeheer
 de ISO-landcode van Armenië
 de IATA-code van Aeroméxico
 African Memories, een Nederlandse reisorganisatie
 AM (Arctic Monkeys), een muziekalbum van Arctic Monkeys
 AM (Maan), een muziekalbum van Maan
 Automutilatie, zelfbeschadiging
 het monogram voor Ave Maria (onder meer gebruikt door de Paters Maristen)
 A.M. (Wilco), een album uit 1995 van de Amerikaanse band Wilco

 Americium, een scheikundig element

 attometer, een SI-eenheid voor lengte, 10−18 meter, zie Atto en Meter
 ante meridiem, "vóór de middag" in de 12-uursnotatie
 Amhaars, een taal (ISO 639 alpha-2-code: am)
 a-mineur, een muziekakkoord, zie Mineur (muziek) en Akkoord (muziek)
 .am, het achtervoegsel van domeinnamen in Armenië